Echidna – Figura della mitologia greca.
Echidna – Nome usuale con cui viene indicata una famiglia di mammiferi monotremi. 
Echidna – Genere di pesci appartenente alla famiglia Muraenidae.